Annick ist die französische Form des bretonischen weiblichen Vornamens „Annaig“ (dt. Anna).

Verbreitung 
Der Name „Annick“ wird nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen französisch- und in deutschsprachigen Ländern verwendet. Nach Schweizer Namensrecht zählt „Annick“ inzwischen zu den Vornamen, die das Geschlecht nicht eindeutig bestimmen; der Vorname „Annick“ muss also mit einem anderen eindeutig weiblichen oder männlichen Vornamen kombiniert werden (z. B. „Annick Klara“, „Annick Thomas“).

Namenstag 
 26. Juli (Hl. Anna)

Namensträgerinnen 

 Annick Allières (* 1930), französische Schauspielerin
 Marie-Annick Bellon (1924–2019), französische Regisseurin und Filmeditorin, siehe Yannick Bellon
 Annick Cojean (* 1957), französische Journalistin
 Annick De Houwer (* 1958), belgische Sprachwissenschaftlerin
 Annick Girardin (* 1964), französische Politikerin
 Annick Höhn (* 1979), deutsche Autorin und Ärztin
 Annick Horiuchi, französische Mathematik- und Wissenschaftshistorikerin
 Annick Klug (* 1967), Schweizer Schauspielerin
 Annick Melgers (* 1999), niederländische Tennisspielerin
 Annick Menardo, französische Parfümeurin
 Annick Mercier, französische Curlerin
 Annick Nozati (1945–2000), französische Improvisationsvokalistin
 Annick Thoumazeau (* 1960), französische Sängerin

Siehe auch 
 Annick Lodge, Herrenhaus in Schottland

 David Anick (* um 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Anik

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname